Андре́й Но́виков — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Новиков, Андрей Александрович (1968—2010) — советский и российский футболист.
 
 
 Новиков, Андрей Георгиевич (род. 1996) — российский игрок в пляжный футбол.
 Новиков, Андрей Евгеньевич (род. 1983) — российский учёный-мелиоратор, член-корреспондент РАН (2022).
 Новиков, Андрей Лаврентьевич (1926—2017) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Новиков, Андрей Николаевич (род. 1963) — советский и украинский легкоатлет-копьеметатель.
 Новиков, Андрей Петрович (род. 1956) — генерал-полковник полиции, руководитель Антитеррористического центра СНГ.
 Новиков, Андрей Порфирьевич (1909—1979) — советский композитор.
 Новиков, Андрей Радиславич (род. 1985) — российский художник.
 Новиков, Андрей Юрьевич (1979—2012) — российский актёр.
 Новиков, Андрей (род. 1986) — молдавский футболист. Примечания